Никола́й Ла́па:
 Лапа, Николай Кузьмич (род. 1942) — Герой Социалистического Труда
 Лапа, Николай Петрович (род. 1972) — украинский футболист, тренер.